Di seguito una lista di asteroidi dal numero 139001 al 140000 con data di scoperta e scopritore.

139001-139100 

|-
| 139001 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139002 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139003 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139004 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139005 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139006 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139007 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139008 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139009 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139010 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139011 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139012 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139013 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139014 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139015 - ||  || 17 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 139016 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139017 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139018 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139019 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139020 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139021 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139022 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139023 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139024 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139025 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139026 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139027 - ||  || 23 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 139028 Haynald ||  || 28 febbraio 2001 || Piszkéstető
|-
| 139029 - ||  || 20 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 139030 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139031 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139032 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 139033 - ||  || 16 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 139034 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 139035 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 139036 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 139037 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 139038 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139039 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139040 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139041 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139042 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139043 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139044 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139045 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139046 - ||  || 14 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139047 - ||  || 14 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139048 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139049 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139050 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139051 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139052 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139053 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139054 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139055 - || 2001 FT || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139056 - || 2001 FY || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139057 - ||  || 16 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 139058 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139059 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139060 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139061 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139062 - ||  || 19 marzo 2001 || T. Kobayashi
|-
| 139063 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139064 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139065 - ||  || 19 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 139066 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139067 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139068 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139069 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139070 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139071 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139072 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139073 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139074 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139075 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139076 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139077 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139078 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139079 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139080 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139081 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139082 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139083 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139084 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139085 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139086 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139087 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139088 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139089 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139090 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139091 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139092 - ||  || 20 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139093 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139094 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139095 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139096 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139097 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139098 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139099 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139100 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|}

139101-139200 

|-
| 139101 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139102 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139103 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139104 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139105 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139106 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139107 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139108 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139109 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139110 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139111 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139112 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139113 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139114 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139115 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139116 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139117 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139118 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139119 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139120 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139121 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139122 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139123 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139124 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139125 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139126 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139127 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139128 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139129 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139130 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139131 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139132 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139133 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139134 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139135 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139136 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139137 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139138 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 139139 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 139140 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139141 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139142 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 139143 - ||  || 27 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139144 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139145 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139146 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139147 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139148 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139149 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139150 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139151 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139152 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139153 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139154 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139155 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139156 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139157 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139158 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139159 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139160 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139161 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139162 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139163 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139164 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139165 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139166 - ||  || 20 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139167 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139168 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139169 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139170 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139171 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139172 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139173 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139174 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139175 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139176 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139177 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139178 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139179 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139180 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139181 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139182 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139183 - ||  || 22 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 139184 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139185 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139186 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139187 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139188 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139189 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139190 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139191 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139192 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139193 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139194 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139195 - ||  || 27 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139196 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139197 - ||  || 30 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139198 - ||  || 31 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 139199 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139200 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|}

139201-139300 

|-
| 139201 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139202 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139203 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139204 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 139205 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139206 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 139207 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139208 - ||  || 22 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 139209 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 139210 - || 2001 GJ || 1 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139211 - ||  || 12 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139212 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139213 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139214 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139215 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139216 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 139217 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 139218 - ||  || 1 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 139219 - || 2001 HF || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139220 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139221 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139222 - ||  || 17 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139223 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139224 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139225 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139226 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139227 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 139228 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139229 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139230 - ||  || 25 aprile 2001 || R. Dyvig
|-
| 139231 - ||  || 22 aprile 2001 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 139232 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 139233 - ||  || 25 aprile 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 139234 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 139235 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139236 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139237 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139238 - ||  || 25 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139239 - ||  || 23 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 139240 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139241 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139242 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139243 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139244 - ||  || 24 aprile 2001 || P. Pravec
|-
| 139245 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 139246 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139247 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139248 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139249 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139250 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139251 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 139252 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 139253 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 139254 - ||  || 30 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 139255 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 139256 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 139257 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139258 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 139259 - ||  || 18 aprile 2001 || NEAT
|-
| 139260 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139261 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139262 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139263 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 139264 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139265 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139266 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139267 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 139268 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 139269 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 139270 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 139271 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 139272 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 139273 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 139274 - ||  || 26 aprile 2001 || NEAT
|-
| 139275 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 139276 - ||  || 27 aprile 2001 || NEAT
|-
| 139277 - || 2001 JJ || 2 maggio 2001 || NEAT
|-
| 139278 - ||  || 15 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 139279 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 139280 - ||  || 14 maggio 2001 || NEAT
|-
| 139281 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 139282 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 139283 - ||  || 11 maggio 2001 || NEAT
|-
| 139284 - ||  || 14 maggio 2001 || NEAT
|-
| 139285 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 139286 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 139287 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 139288 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 139289 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 139290 - ||  || 20 maggio 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 139291 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139292 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139293 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139294 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139295 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139296 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139297 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139298 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139299 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139300 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|}

139301-139400 

|-
| 139301 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139302 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139303 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139304 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139305 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 139306 - ||  || 22 maggio 2001 || J. Broughton
|-
| 139307 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139308 - ||  || 22 maggio 2001 || Wise
|-
| 139309 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139310 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139311 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139312 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139313 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139314 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139315 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139316 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139317 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139318 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139319 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139320 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139321 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139322 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139323 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139324 - ||  || 24 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 139325 - ||  || 24 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 139326 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139327 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139328 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139329 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139330 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139331 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139332 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139333 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139334 - ||  || 20 maggio 2001 || NEAT
|-
| 139335 - ||  || 17 maggio 2001 || NEAT
|-
| 139336 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139337 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139338 - ||  || 20 maggio 2001 || NEAT
|-
| 139339 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139340 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139341 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139342 - ||  || 27 maggio 2001 || NEAT
|-
| 139343 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139344 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 139345 - ||  || 30 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 139346 - ||  || 23 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 139347 - ||  || 24 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 139348 - ||  || 25 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139349 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 139350 - ||  || 31 maggio 2001 || NEAT
|-
| 139351 - ||  || 14 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139352 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139353 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 139354 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 139355 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 139356 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 139357 - ||  || 12 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139358 - ||  || 13 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 139359 - ||  || 16 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 139360 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139361 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139362 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139363 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139364 - ||  || 24 giugno 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139365 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139366 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139367 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139368 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139369 - ||  || 24 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 139370 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 139371 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139372 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139373 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 139374 - ||  || 29 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 139375 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139376 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139377 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139378 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139379 - ||  || 30 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139380 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139381 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139382 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139383 - ||  || 20 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 139384 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 139385 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 139386 - ||  || 10 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139387 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139388 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139389 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139390 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139391 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139392 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139393 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139394 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139395 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139396 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139397 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139398 - ||  || 10 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 139399 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139400 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|}

139401-139500 

|-
| 139401 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139402 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139403 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139404 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139405 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139406 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139407 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139408 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139409 - ||  || 21 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 139410 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 139411 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139412 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139413 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139414 - ||  || 20 luglio 2001 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 139415 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139416 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139417 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139418 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139419 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139420 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139421 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139422 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139423 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139424 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139425 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139426 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139427 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139428 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139429 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139430 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139431 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139432 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139433 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139434 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139435 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139436 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139437 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139438 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139439 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139440 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139441 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139442 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139443 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139444 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139445 - ||  || 26 luglio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139446 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139447 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139448 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139449 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139450 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139451 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139452 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139453 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139454 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139455 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139456 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139457 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139458 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 139459 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 139460 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139461 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139462 - ||  || 22 luglio 2001 || R. H. McNaught
|-
| 139463 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139464 - ||  || 22 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139465 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139466 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139467 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139468 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139469 - ||  || 19 luglio 2001 || M. White, M. Collins
|-
| 139470 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139471 - ||  || 31 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139472 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139473 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139474 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 139475 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 139476 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 139477 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 139478 - ||  || 19 luglio 2001 || D. J. Tholen
|-
| 139479 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 139480 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139481 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139482 - ||  || 7 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139483 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139484 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139485 - ||  || 14 agosto 2001 || P. Kušnirák
|-
| 139486 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139487 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139488 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139489 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139490 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139491 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139492 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139493 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139494 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139495 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139496 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139497 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139498 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139499 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139500 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|}

139501-139600 

|-
| 139501 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139502 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139503 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139504 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139505 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139506 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139507 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139508 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139509 - ||  || 13 agosto 2001 || W. Bickel
|-
| 139510 - ||  || 14 agosto 2001 || W. Bickel
|-
| 139511 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139512 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139513 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139514 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139515 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139516 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139517 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139518 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139519 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139520 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139521 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139522 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139523 - ||  || 17 agosto 2001 || J. Broughton
|-
| 139524 - ||  || 17 agosto 2001 || J. Broughton
|-
| 139525 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139526 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139527 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139528 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139529 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139530 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139531 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139532 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139533 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139534 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139535 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139536 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139537 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139538 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139539 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139540 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139541 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139542 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139543 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139544 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139545 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139546 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139547 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139548 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139549 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139550 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139551 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139552 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139553 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139554 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139555 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139556 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139557 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 139558 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 139559 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139560 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139561 - ||  || 21 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139562 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139563 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139564 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139565 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139566 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139567 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139568 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139569 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139570 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139571 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139572 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139573 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139574 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139575 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139576 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139577 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139578 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139579 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139580 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139581 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139582 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139583 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139584 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139585 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139586 - ||  || 24 agosto 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 139587 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139588 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139589 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139590 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139591 - ||  || 25 agosto 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 139592 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139593 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139594 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139595 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139596 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139597 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139598 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139599 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139600 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|}

139601-139700 

|-
| 139601 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139602 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139603 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139604 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139605 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139606 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139607 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139608 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139609 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139610 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139611 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139612 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139613 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139614 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139615 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139616 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139617 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139618 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139619 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139620 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139621 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139622 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139623 - ||  || 24 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 139624 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139625 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139626 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139627 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139628 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139629 - ||  || 26 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139630 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139631 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139632 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139633 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139634 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139635 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139636 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139637 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139638 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139639 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139640 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139641 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139642 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139643 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139644 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139645 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139646 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139647 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139648 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139649 - ||  || 27 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139650 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139651 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139652 - ||  || 26 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139653 - ||  || 26 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139654 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139655 - ||  || 22 agosto 2001 || W. Bickel
|-
| 139656 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139657 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139658 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139659 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139660 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139661 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139662 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139663 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139664 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139665 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139666 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139667 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139668 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139669 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139670 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139671 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139672 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139673 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139674 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139675 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139676 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139677 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139678 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139679 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139680 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139681 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139682 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139683 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139684 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139685 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139686 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139687 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139688 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139689 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139690 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139691 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139692 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139693 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139694 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139695 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139696 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139697 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139698 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139699 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139700 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|}

139701-139800 

|-
| 139701 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139702 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139703 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139704 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139705 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139706 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139707 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139708 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139709 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139710 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139711 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139712 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139713 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139714 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139715 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139716 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139717 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139718 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139719 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139720 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139721 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139722 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139723 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139724 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139725 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139726 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139727 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139728 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139729 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139730 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139731 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139732 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139733 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139734 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139735 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139736 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139737 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139738 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139739 - ||  || 25 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 139740 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139741 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139742 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139743 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139744 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139745 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139746 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139747 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139748 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139749 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139750 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139751 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139752 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139753 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139754 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139755 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139756 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139757 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139758 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139759 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139760 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139761 - ||  || 28 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 139762 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139763 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139764 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139765 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139766 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139767 - ||  || 31 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139768 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139769 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139770 - ||  || 22 agosto 2001 || Y. Ohba
|-
| 139771 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139772 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139773 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139774 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139775 - ||  || 19 agosto 2001 || M. W. Buie
|-
| 139776 - ||  || 19 agosto 2001 || M. W. Buie
|-
| 139777 - ||  || 20 agosto 2001 || M. W. Buie
|-
| 139778 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139779 - ||  || 29 agosto 2001 || NEAT
|-
| 139780 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 139781 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 139782 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139783 - ||  || 27 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 139784 - || 2001 RW || 8 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 139785 - ||  || 8 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139786 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139787 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139788 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139789 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139790 - ||  || 10 settembre 2001 || R. Dyvig
|-
| 139791 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139792 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139793 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139794 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139795 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139796 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139797 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139798 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139799 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139800 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|}

139801-139900 

|-
| 139801 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139802 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139803 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139804 - ||  || 10 settembre 2001 || G. Hug
|-
| 139805 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139806 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139807 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139808 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139809 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139810 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139811 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139812 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139813 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139814 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139815 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139816 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139817 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139818 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139819 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139820 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139821 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139822 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139823 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139824 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139825 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139826 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139827 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139828 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139829 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139830 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139831 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139832 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139833 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139834 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139835 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139836 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139837 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139838 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139839 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139840 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 139841 - ||  || 11 settembre 2001 || Oakley
|-
| 139842 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139843 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 139844 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 139845 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139846 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139847 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139848 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139849 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139850 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139851 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139852 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139853 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139854 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139855 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139856 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139857 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139858 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139859 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139860 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139861 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139862 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139863 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139864 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139865 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139866 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139867 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139868 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139869 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139870 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139871 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139872 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139873 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139874 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139875 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139876 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139877 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139878 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139879 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139880 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139881 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139882 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139883 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139884 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139885 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139886 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139887 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139888 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139889 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139890 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139891 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139892 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139893 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139894 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139895 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139896 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139897 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139898 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139899 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 139900 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|}

139901-140000 

|-
| 139901 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139902 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139903 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139904 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139905 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139906 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139907 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139908 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139909 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139910 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139911 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139912 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139913 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139914 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139915 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139916 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139917 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139918 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139919 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139920 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139921 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139922 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139923 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139924 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139925 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139926 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139927 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139928 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139929 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139930 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139931 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139932 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139933 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139934 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139935 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139936 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139937 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139938 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139939 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139940 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139941 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139942 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139943 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139944 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139945 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139946 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139947 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139948 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139949 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139950 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139951 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139952 - ||  || 11 settembre 2001 || NEAT
|-
| 139953 - ||  || 7 settembre 2001 || NEAT
|-
| 139954 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139955 - ||  || 10 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139956 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139957 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139958 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139959 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 139960 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 139961 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139962 - ||  || 17 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 139963 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 139964 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 139965 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139966 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139967 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139968 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139969 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139970 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139971 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139972 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139973 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139974 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139975 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139976 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139977 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139978 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139979 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139980 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139981 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139982 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139983 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139984 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139985 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139986 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139987 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139988 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139989 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139990 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139991 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139992 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139993 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139994 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139995 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139996 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139997 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139998 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 139999 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140000 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0139001